Togyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Togylet (Örkeneds socken, Skåne, 625274-141329), sjö i Osby kommun, 
Togylet (Örkeneds socken, Skåne, 625519-141394), sjö i Osby kommun, 
Togylet (Kyrkhults socken, Blekinge, 624370-143157), sjö i Olofströms kommun, 
Togylet (Kyrkhults socken, Blekinge, 625046-142284), sjö i Olofströms kommun, 
Togylet (Kyrkhults socken, Blekinge, 625276-142357), sjö i Olofströms kommun,

Se även
Togöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn